

Chimica industriale 

Denaturazione – aggiunta di una o più sostanze ad un prodotto, in modo da limitarne l'impiego rispetto ad altri usi

Biologia 

Denaturazione delle proteine – perdita della struttura nativa delle proteine
Denaturazione del DNA – separazione del DNA in due filamenti singoli

Altri progetti